MKM peut désigner :
 Le code ISO 639-3 de la langue moklen.
 Magyar Kommunista Munkáspárt, le parti communiste ouvrier hongrois.
 Mega Krav Maga, une bande dessinée de Frantico et Mathieu Sapin.
 MkM, nom de scène du chanteur du groupe Aosoth.
 Po Leung Kuk Ma Kam Ming College, un établissement scolaire de Hong Kong.
 Maya Kamati Mary, un album de Ziskakan.
 Magic Karaoke Maker, un logiciel de karaoké.